Bloß ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Ludwig Bloß (1761–1838), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Rainer Bloß (1946–2015), deutscher Musiker (Keyboards) und Synthesizer-Spezialist